Il singolare del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tommy Ho che ha battuto in finale Oliver Gross 6-7, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Oliver Gross (finale)
 Jamie Morgan (secondo turno)
 Marcos Ondruska (secondo turno)

 Radomír Vašek (primo turno)
 Jan Apell (secondo turno)
 Todd Woodbridge (secondo turno)
 Marcelo Ríos (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1995